

Pessoas
Aly Oury
Fernand Oury
Gérard Oury

Localidades

Oury (departamento)

Desambiguação